Absconditella — рід лишайників родини Stictidaceae. Назва вперше опублікована 1965 року.

Види 
Згідно з базою даних Index Fungorum рід налічує 14 видів:

Примітки

Джерела 
 Vězda, A. 1965. Flechtensystematische Studien II. Absconditella, eine neue Flechtengattung. Preslia (Praha). 37:237-245 — P.238

Посилання 
 

Роди грибів
Stictidaceae
Лишайники